Clase le Redoutable hace referencia a dos clases de submarinos de la Marina Nacional Francesa:

 Clase Le Redoutable (1931); o
 Clase Le Redoutable (1971).